Bröderna Karamazov kan syfta på:

 Bröderna Karamazov – roman från 1880 av Fjodor Dostojevskij
 Bröderna Karamazov (film, 1931) – en tysk film från 1931 i regi av Erich Engels och Fjodor Otsep, originaltitel Der Mörder Dimitri Karamasoff
 Bröderna Karamazov (film, 1958) – en amerikansk dramafilm från 1958 i regi av Richard Brooks, originaltitel The Brothers Karamazov
 Bröderna Karamazov (film, 1969) – en rysk film från 1969, originaltitel Bratja Karamazovy